Shako steht für:

 Shako, die englische Schreibweise und Aussprache für Tschako

Shako ist der Familienname folgender Personen:

 Karmela Shako, kongolesische Schauspielerin